Bixi kan syfta på:

 Bixi (mytologi) – en drake med sköldpadderygg i kinesisk mytologi

Geografi

Kina 

 Bixi Xiang (socken i Kina, Hunan), 
 Bixi (socken), Sichuan, 
 Bixi Xiang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar